1. division 1984 var den 40. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Vejle Boldklub vandt deres femte mesterskab.

Tabel

Målscorere

Eksterne henvisninger 
 Peders Fodboldstatistik 
 Haslund.info 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1984